Валерий Александрович Кухаре́шин (род. 7 декабря 1957, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Народный артист Российской Федерации (2005).

Биография 
Родился 7 декабря 1957 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Мать работала в прачечной, отец был электромонтёром. Учительница биологии в школе, в которой учился Валерий, также вела драматический кружок. Он стал посещать данный кружок, впоследствии стал ходить в студию при Дворце культуры им. Ленсовета (руководитель — Г. Н. Каганов).

После окончания школы поступил в ЛГИТМиК (курс А. Кацмана, Л. Додина), который окончил в 1979 году. С 1980 года является актёром Молодёжного театра на Фонтанке. В 1983 году дебютировал в кино, однако активно сниматься начал только в начале 1990-х.

В 1994 году режиссёр Алексей Балабанов пригласил переозвучить главную роль Землемера (Николай Стоцкий) в его фильме «Замок». Так началась карьера Кухарешина в дублировании. Он озвучивал многих голливудских кинозвёзд — Брюса Уиллиса, Колина Фаррелла, Джона Малковича, Дастина Хоффмана, а также главного героя в переводе студии LostFilm сериала «Доктор Хаус».

Играет в театре и телефильмах, занимается дубляжом иностранных фильмов. Дублирует для студии «Невафильм», где озвучил ряд мультсериалов и мультфильмов студии «Disney», в том числе Скруджа Макдака (с 2000 года). Для издательства «АСТ» озвучил около четырёх десятков книг.

В свободное время увлекается рыбалкой.

Семья 
Бывшая жена — актриса и кинорежиссёр Александра Яковлева (1957—2022).

Дочь Елизавета Кухарешина. Некоторое время работала в администрации Театра имени Маяковского.

Сын Кондратий Яковлев. Отслужив в армии, работал в одном столичном клубе, потом — в агентстве по недвижимости, ещё позже — менеджером в туристическом журнале. Начальник поезда «Сапсан». Со 2 февраля 2018 года по 17 ноября 2021 года являлся генеральным директором компании — АО «Калининградская пригородная пассажирская компания».

Звания 
 Заслуженный артист Российской Федерации (1994).
 Народный артист Российской Федерации (2005).

Роли в театре 
Валерий Кухарешин занят в спектаклях действующего репертуара Молодёжного театра на Фонтанке:
 «Без вины виноватые» — Григорий Львович Муров (А. Н. Островский)
 «Три сестры» — Вершинин (А. П. Чехов)
 «Лев зимой» — Генрих II (Джеймс Голдмен)
 «Иов» — Мендель Зингер (Иозеф Рот)
 «Цена» — Грегори Соломон (Артур Миллер)
 «Жаворонок» — архиепископ (Жан Ануй)
 «Абанамат!» (по циклу рассказов «Наши») — Донат, отец Сергея (С. Д. Довлатов)

Принял участие в более чем пятидесяти постановках различных петербургских театров. На сценической площадке литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского выступал в спектаклях в постановке Георгия Васильева: в монодраме «Табу, актёр!» (по пьесе Сергея Носова) и «Обняться и заплакать» по мотивам повести Достоевского «Вечный муж» (пьеса Альбины Шульгиной).

Роли в кино

Дубляж и закадровое озвучивание

Фильмы

Майкл Китон 
  — Бёрдмэн — Ригган Томпсон
  — Человек-паук: Возвращение домой — Эдриан Тумс / Стервятник
  — Дамбо — В. А. Вандемер  — Суд над чикагской семёркой — Рэмси Кларк Кристофер Уокен 
  — Криминальное чтиво — капитан Кунс  — Сокровище Амазонки — Хэтчер  — Степфордские жёны — Майк Уэллингтон  — Клик: С пультом по жизни — Морти Энтони Дэниелс 
  — Звёздные войны: Пробуждение силы — C-3PO  — Звёздные войны: Последние джедаи — C-3PO  — Звёздные войны: Скайуокер. Восход — C-3PO Ричард Гир 
  — Неверная — Эдвард Самнер  — Амелия — Джордж Патнем Уиллем Дефо 
  — Человек-паук — Норман Озборн / Зелёный гоблин
  — Человек-паук: Нет пути домой — Норман Озборн / Зелёный гоблин Мадс Миккельсен 
  — Казино «Рояль» — Лё Шиффр  — Доктор Стрэндж — Кецилий Другие фильмы 
  — Царство небесное — Салах ад-Дин (Гассан Массуд)  — Сокровище нации: Книга тайн — Митч Уилкинсон (Эд Харрис)  — Хроники Нарнии: Принц Каспиан — Боровик (Кен Стотт)  — Принц Персии: Пески времени — Низам (Бен Кингсли)  — Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки — Маллрой (Энгус Барнетт)  — Кристофер Робин — Джайлс Уинслоу-младший (Марк Гэтисс) Телесериалы 
  —  — Отчаянные домохозяйки — Карл Майер (Ричард Бёрги)  —  — Доктор Хаус — Грегори Хаус (версия «LostFilm») (Хью Лори) Мультфильмы 
  — Мулан — Мушу  — Корпорация монстров — Нидлмен  — В поисках Немо — Краш  — Ральф против интернета — C-3PO Компьютерные игры 
 2013 — Beyond: Two Souls — Нейтан Докинз Озвучивание 

 Фильмы 
  — Рэкет — Вымогатель на допросе  — Замок — Землемер (роль Николая Стоцкого)  — Четвёртая планета — Сергей, командир корабля (роль Анатолия Котенёва)  — Брат — режиссёр клипа (роль Сергея Дебижева) Сериалы 
 — — Бандитский Петербург — рассказчик (фильмы 1-2, 4-6)  — Агент национальной безопасности-2 — рассказчик (серии «Человек без лица», «Клуб „Алиса“») Мультфильмы 
 2017 — Урфин Джюс и его деревянные солдаты — Смелый Лев 2019 — Урфин Джюс возвращается — Смелый Лев''

Аудиокниги 
 2006 — «Первое правило волшебника» — Терри Гудкайнд
 2006 — «Варвары» — Александр Мазин
 2006 — «Варяг» — Александр Мазин
 2006 — «Я — Инквизитор» — Александр Мазин
 2006 — «Золотой ключик, или Приключения Буратино» — Алексей Николаевич Толстой
 2007 — «Смерть или слава» — Владимир Васильев
 2007 — «Чёрная эстафета» — Владимир Васильев
 2007 — «Путешествия Гулливера» — Джонатан Свифт
 2007 — «Зов предков» — Джек Лондон
 2009 — «Язычник» — Александр Мазин
 2009 — «Санькя» — Захар Прилепин
 2009 — «Победитель остаётся один» — Пауло Коэльо
 2009 — «Антикиллер-3: Допрос с пристрастием» — Даниил Корецкий
 2010 — «Логово льва» — Василий Аксёнов
 2010 — «Каникулы строгого режима» — Андрей Кивинов, Фёдор Крестовый
 2010 — «Змеёныш» — Андрей Левицкий, Лев Жаков
 2010 — «Сага смерти: Мгла» — Андрей Левицкий
 2010 — «Мультики» — Михаил Елизаров
 2011 — «Наследие» — Сергей Тармашев
 2011 — «Викинг» — Александр Мазин
 2011 — «Римский орёл» — Александр Мазин
 2011 — «Княжья Русь» — Александр Мазин
 2012 — «Цена Империи» — Александр Мазин
 2012 — «Белый волк» — Александр Мазин
 2012 — «Легион против Империи» — Александр Мазин
 2013 — «Шпион, выйди вон!» — Джон Ле Карре
 2013 — «Москау» — Георгий Зотов
 2013 — «Восьмёрка. Маленькие повести» — Захар Прилепин
 2013 — «Повести земли русской» — Ирина Токмакова
 2013 — «Изнанка мира» — Тимофей Калашников
 2013 — «Сказочник» — Георгий Зотов
 2014 — «Возвращение ярла» — Александр Мазин
 2015 — «Волки Одина» — Александр Мазин
 2015 — «Игры викингов» — Александр Мазин
 2016 — «Порок сердца» — Антон Соя, Ольга Минина
 2016 — «Пограничье 7: Синтез» — Сергей Слюсаренко
 2016 — «Кваzи» — Сергей Лукьяненко
 2016 — «Земля предков» — Александр Мазин
 2016 — «Богатырь» — Александр Мазин
 2017 — «Золото старых богов» — Александр Мазин
 2017 — «Доблесть воина» — Александр Мазин
 2018 — «КайноZой» — Сергей Лукьяненко
 2019 — «Король на горе» — Александр Мазин
 2019 — «Мы платим железом» — Александр Мазин
 2019 — «Последнее желание» — Анджей Сапковский
 2019 — «Меч Предназначения» — Анджей Сапковский
 2019 — «Кровь Эльфов» — Анджей Сапковский
 2019 — «Час Презрения» — Анджей Сапковский
 2019 — «Отрицательный рейтинг» — Александр Мазин

Примечания

Ссылки 
 Валерий Кухарешин на сайте Biletexpress.ru
 Валерий Кухарешин на сайте Rusact.com
 Валерий Кухарешин на сайте Rusakters.ru
 Валерий Кухарешин на сайте Ruskino.ru
 Валерий Кухарешин на сайте Voteactors.ru
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Молодёжный театр на Фонтанке